Эли́забет Кэ́ролайн «Бет» О́ртон (; 14 декабря 1970, , Норфолк, Англия, Великобритания) — британская певица, автор песен, гитаристка и актриса.

Биография 
Родилась 14 декабря 1970 года в  (графство Норфолк, Англия, Великобритания) в семье архитектурного чертёжника и художницы и политика. В 1981 году родители Бет развелись и она, вместе со своими двумя братьями, осталась с матерью. Отец Ортон умер вскоре после развода с женой, а её мать умерла от рака в 1989 году.

Карьера 
Начала музыкальную карьеру в 1993 году и к 2012 году выпустила шесть студийных музыкальных альбома:
 Superpinkymandy (1993)
 Trailer Park (1996)
 Central Reservation (1999)
 Daybreaker (2002)
 Comfort of Strangers (2006)
 Sugaring Season (2012)
 Weather Alive (2022)
В 2001 году Бет сыграла роль Рокет в фильме «Софлендер: Дневник отчаянного музыканта». В 2006—2012 года Ортон появилась в двух эпизодах шоу «».

Личная жизнь 
В 2000-х годах состояла в фактическом браке. В этих отношениях Ортон родила своего первенца — дочь Нэнси (род. в декабре 2006 года). С 2011 года замужем за музыкантом  (род.1981). В этом браке Ортон родила своего второго ребёнка — сына Артура Эмидона (род. 2011).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Бет Ортон
 

Поп-вокалисты Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Фолк-вокалисты Великобритании
Исполнители Astralwerks